Koponen är ett finskt efternamn som burits av bland andra

Albin Koponen (1881–1944), finländsk politiker
Erkki Koponen (1899–1996), finländsk målare
 Olavi Koponen (född 1951), finländsk arkitekt
Mattijuhani Koponen (född 1941), finländsk konstnär
 Petteri Koponen (född 1988), finländsk basketspelare
 Seppo Koponen (född 1944), finländsk zoolog
 Timo Juhani Koponen (född 1939), finländsk botaniker

Se även 
 Koponen (auktor) 

Finska efternamn